Anderson kan avse:

 Anderson – ett efternamn och personer med namnet, se Andersson
 Anderson Luís de Abreu Oliveira (född 1988), fotbollsspelare från Brasilien
 Anderson (månkrater), en nedslagskrater på månen

Geografi

Antarktis 

 Anderson (glaciär), 
 Anderson (udde), 
 Anderson (sjö), 
 Mount Anderson,

Filippinerna 

 Garchitorena, kommunhuvudort, Bohol, Province of Camarines Sur,

Storbritannien 

 Anderson, Dorset, ort i England,

USA 

 Anderson, Missouri, ort, McDonald County, 
 Anderson, South Carolina, countyhuvudort, Anderson County, 
 Anderson, Texas, countyhuvudort, Grimes County, 
 Anderson, Alabama, Etowah County, 
 Anderson, Alabama, Lauderdale County, 
 Anderson, Indiana, countyhuvudort, Madison County, 
 Anderson, New Jersey, Warren County, 
 Anderson, Kalifornien, ort, Shasta County, 
 Anderson (ö), Alaska, Aleutians East Borough, 
 Anderson, Alaska, Denali Borough, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar